Ейскоукрепленское сельское поселение — муниципальное образование в Щербиновском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует  Ейскоукрепленский сельский округ.

Административный центр и единственный населённый пункт — село Ейское Укрепление.

Население

Примечания

См.также 
 Флаг Ейскоукрепленского сельского поселения Краснодарского края

Сельские поселения Щербиновского района